Gustav Ospelt ist der Name folgender Personen:

* Gustav Ospelt (Politiker, 1877) (1877–1934), liechtensteinischer Politiker (VP) 
 Gustav Ospelt (Politiker, 1906) (1906–1990), liechtensteinischer Politiker (FBP)